madre-deusensi – abitanti di Madre de Deus de Minas
madre-deusensi – abitanti di Madre de Deus